Op de 68e editie van het Australian Open 1994 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 19 tot en met 30 januari 1994.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste Amerikaanse koppel Patty Fendick en Meredith McGrath in drie sets. Het was hun zeventiende gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast 27 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en de Slowaakse Radomira Zrubáková bereikten de tweede ronde.
 Laurence Courtois en Nancy Feber strandden in de eerste ronde.
 Ook Dominique Monami en Li Fang (China) verloren hun openingspartij.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Debbie Graham waren het tiende reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Voor Kristie Boogert en Nicole Muns-Jagerman viel het doek al na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA op pagina 3

Australian Open
ITF-toernooi in 1994